La saison 2011 du Championnat du Turkménistan de football est la dix-neuvième édition de la première division au Turkménistan. La compétition rassemble les dix meilleurs clubs du pays qui sont regroupés au sein d'une poule unique et s'affrontent quatre fois, deux à domicile et deux à l'extérieur. À l'issue de la saison, le dernier du classement est relégué et remplacé par le champion de deuxième division turkmène.

C'est le club du FC Balkan, tenant du titre, qui remporte à nouveau la compétition cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec deux points d'avance sur HTTU Achgabat et dix sur le FK Achgabat. C'est le troisième titre de champion du Turkménistan de l'histoire du club.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}
 À l'issue de la rencontre du  pour le compte de la , le FK Achgabat et le FK Altyn Asyr voient leur match nul 0-0 transformé en défaite à la suite du non-respect de la part des deux équipes des couleurs de leurs tenues respectives.

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat du Turkménistan de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

Turkménistan
2011 au Turkménistan
Championnat du Turkménistan de football